Лорн де Папе́ (; ) — новозеландский кёрлингист, в составе мужской сборной Новой Зеландии участник .

Достижения 
 : золото (, , , ), серебро (), бронза (, , , , ).
 : золото (2001, 2005, 2006, ), серебро (2007, , , , ), бронза (, ).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов: серебро (2013), бронза (2015).
 : золото (, ), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте New Zealand Curling
 Профиль на сайте Национального олимпийского комитета Новой Зеландии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу